Folgende Gebäude tragen den Namen Mendelssohn-Haus:

 Mendelssohn-Haus (Düsseldorf)
 Mendelssohn-Haus (Leipzig)